Подурі () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Подурі () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Подурі.
 Подурі () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Валя-Серій.
 Подурі () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Корбі.
 Подурі () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Валя-Ларге.
 Подурі () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Кимпень.